Kisel er et mineral af siliciumdioxid (SiO2). I jordbunden findes mineralet ofte som hvide klumper, der kan forveksles med kalk. Disse klumper stammer dog fra kiselsvampe, der findes i kalkaflejringer, som eventuelt kan være indarbejdet i f.eks. moræneaflejringer. Stoffet indgår også i levende kiselalgers skal.

Se også 
 Flint

Siliciumforbindelser
Kiselalger